Tolić je lahko:
 Tolić, Udbina (Hrvaška)
 Tolić, Mionica (Srbija)